Ulus, denominazione tipica assunta in Sacha-Jacuzia dalla divisione amministrativa della Russia generalmente definita rajon
Ulus, città della provincia di Bartın, in Turchia
Ulus, quartiere del distretto di Altındağ, ad Ankara, Turchia
Ulus, termine mongolo che si riferisce alla nazione mongola nella sua interezza